Navi (band) - Wit-Russische band
 Navi (Estland) - plaats in Estland, gemeente Võru vald
 Navi Mumbai - voorstad van Mumbai, India
 Navi Rawat - Amerikaans actrice
 Grandi Navi Veloci - Italiaanse rederij